Александър Томов може да се отнася за:
 Александър Томов (1944 – 2020) – български писател
 Александър Томов (р. 1949) – български борец
 Александър Томов (р. 1954) – български политик